Songo jezik može označavati:
Nsongo ili songo, bantu jezik iz Angole.
Songo ili itsong, bantu jezik iz DR Konga.